Metrisch bezeichnet:

 bei Maßangaben solche entsprechend dem metrischen Einheitensystem
 in der Dichtung den Bezug auf ein metrisches Schema

Siehe auch:
 Metrik
 Klasseneinteilung (Statistik)#Klassengrenze 

 wikibooks: Klassierung eines metrischen Merkmals mit vielen verschiedenen Ausprägungen